

Sigle
International Humanitarian Law, Diritto Internazionale Umanitario (acronimo in lingua inglese)
International Hockey League – Sono quattro i campionati di hockey su ghiaccio ad aver avuto questo nome:
International Hockey League (1929-1936) – Campionato attivo nella zona nord-orientale del Nord America;
International Hockey League (1945-2001) – Campionato attivo in tutto il Nord America;
International Hockey League – nome con cui era internazionalmente noto il Campionato di hockey su ghiaccio della Comunità degli Stati Indipendenti (1992-1996)
International Hockey League – denominazione assunta dalla United Hockey League dal 2007 al 2010, quando si fuse con la Central Hockey League
Italian Hockey League – nome ombrello con cui sono denominati i campionati italiani di hockey su ghiaccio dalla stagione 2017-2018:
Italian Hockey League Serie A – torneo che assegna il titolo italiano tre le migliori compagini italiane che disputano la Alps Hockey League
Italian Hockey League – torneo di seconda divisione
Italian Hockey League Divisione I – torneo di terza divisione
Italian Hockey League Women – massimo campionato femminile

Altri progetti